Katmandou peut désigner :
 Katmandou, la capitale politique et religieuse du Népal ;
 Le Katmandou, une ancienne discothèque parisienne réservée aux femmes.